A Kaposvári járás Somogy vármegyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye Kaposvár. Területe 1 591,36 km², népessége 117 492 fő, népsűrűsége pedig 74 fő/km² volt 2013. elején. 2013. július 15-én négy város (Kaposvár, Igal, Kadarkút és Nagybajom) és 74 község tartozott hozzá. Területe alapján az ország legnagyobb járása, a hozzá tartozó települések száma szerint pedig a második legnagyobb.

A Kaposvári járás a járások 1983-as megszüntetése előtt is mindvégig létezett, és székhelye az állandó járási székhelyek kijelölése (1886) óta mindig Kaposvár volt.

Települései

Története

Források 
 A 218/2012. (VIII. 13.) számú kormányrendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról (Magyar Közlöny 2012. évi 107. szám, 2012.augusztus 13.)
 Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013., KSH

Somogy megye járásai
Somogy vármegye járásai
Kaposvár